The Tragedy of a Dress Suit é um filme de comédia norte-americano de 1912 em curta-metragem, dirigido por Mack Sennett e com roteiro escrito por Mabel Normand. A produção foi filmada na cidade de Nova Iorque, NY.

Cópia do filme encontra-se conservada na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco